jednorożec – stworzenie mityczne

 Jednorożec – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie przasnyskim, w gminie Jednorożec
 Jednorożec – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie przasnyskim
 Jednorożec – dawna gromada w powiecie przasnyskim w województwie warszawskim

 Jednorożec – skała w grupie Rogozowej Skały w Przegini na Wyżynie Olkuskie
 Jednorożec – gwiazdozbiór
 jednorożec – w heraldyce
 jednorożec – potoczne określenie wymarłego nosorożca z rodzaju Elasmoterium z terenu Azji Środkowej i Europy Wschodniej
 jednorożec – startup wyceniany na ponad jeden miliard dolarów amerykańskich